Tatiana Malafaia é uma cantora brasileira de música cristã contemporânea.

Além da carreira de cantora, ela é formada em Psicologia e professora de seminário teológico. O seu álbum de estreia foi Creio em Ti, lançado em 2008. O álbum foi produzido por Wagner Carvalho.

A cantora é casada com Fabiano Malafaia Macedo.

Discografia 
 2008: Creio em Ti
 2012: Tempo de Romper

Cantores de música cristã contemporânea do Brasil
Protestantes do Brasil